Eriopsis är ett släkte av orkidéer. Eriopsis ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Eriopsis